Chafee ist der Familienname folgender Personen:

 John Chafee (1922–1999), US-amerikanischer Politiker
 Lincoln Chafee (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Louisa Chafee (* 1991), US-amerikanische Seglerin 
 Zechariah Chafee (1885–1957), US-amerikanischer Anwalt und Bürgerrechtler

Chafee steht zudem für:
 USS Chafee (DDG-90), US-amerikanisches Kriegsschiff, benannt nach John Chafee

Siehe auch:
 Chaffee